Кубок Канады по кёрлингу 2009 () проводился в городе  (Саскачеван) c 18 по 22 марта 2009 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился в 7-й раз.

Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2010, в очередном розыгрыше  2011 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2013.

Среди мужских команд победителями стала команда скипа Кевина Мартина, в третий раз выигравшая Кубок.

Среди женских команд победителями стала команда скипа Шэннон Клейбринк, которая стала первой из женских команд, выигравших Кубок более одного раза.

Квалификация для участия в турнире 
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.

Мужчины:
 Победитель Кубка Канады по кёрлингу 2008 — команда Кевина Кюи;
 Победитель  — команда Кевина Мартина;
 Победитель турнира :en:2008 Players' Championships — команда Гленна Ховарда (снялась с участия в турнире, заменена в этом качестве командой скипа Джеффа Стоутона);
 Команда, квалифицировавшаяся в отборочном турнире Diversified Transportation Canada Cup Qualifier — команда скипа Боба Урсела (снялась с участия в турнире, заменена в этом качестве командой скипа Теда Аппельмана);
 Команда, квалифицировавшаяся в отборочном турнире — команда Расса Ховарда;
 Команда, квалифицировавшаяся в отборочном турнире — команда Майка Макьюэна;
 По результатам рейтинга  (система рейтингования канадских команд) (3-е место на 16 декабря 2008) — команда Рэнди Фёрби;
 По результатам рейтинга CTRS (4-е место на 16 декабря 2008) — команда Брэда Гушу;
 По результатам рейтинга CTRS (5-е место на 16 декабря 2008) — команда Уэйна Мидо;
 По результатам рейтинга CTRS (6-е место на 16 декабря 2008) — команда Керри Бартника.

Женщины:
 Победитель Кубка Канады по кёрлингу 2008 — команда Стефани Лоутон;
 Победитель  — команда Дженнифер Джонс (снялась с участия в турнире, заменена в этом качестве командой Мишель Энглот);
 Победитель турнира :en:2008 Players' Championships — команда Эмбер Холланд;
 Команда, квалифицировавшаяся в отборочном турнире John Shea Insurance Canada Cup Qualifier — команда Мари-Франс Ларош;
 Команда, квалифицировавшаяся в отборочном турнире — команда Мэри-Энн Арсено;
 Команда, квалифицировавшаяся в отборочном турнире — команда Шерри Мидо;
 По результатам рейтинга  (система рейтингования канадских команд) (1-е место на 16 декабря 2008) — команда Шэннон Клейбринк;
 По результатам рейтинга CTRS (2-е место на 16 декабря 2008) — команда Шерил Бернард;
 По результатам рейтинга CTRS (7-е место на 16 декабря 2008) — команда Келли Скотт;
 По результатам рейтинга CTRS (8-е место на 16 декабря 2008) — команда Кэти Кинг.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (дополнительно каждая команда играет один матч с командой из другой группы, определяемой случайной выборкой, но так, чтобы никакая команда не была выбрана для двух и более дополнительных матчей). Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Время начала матчей дано по UTC−6.

Мужчины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
(источник: )

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды 

(источник: )

Групповой этап 
Турнирная таблица по окончании группового этапа

Группа A

Группа B

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

 2009 Canada Cup of Curling Coverage on CurlingZone
 Видео: За кулисами Кубка Канады 2009 (съёмки работы телевизионной бригады, показывавшей трансляции с турнира)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2009
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2009

2009
Спорт в Канаде в 2009 году
Спортивные соревнования в Саскачеване